Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2014/15 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2014/15 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich war die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison waren noch Nachmeldungen möglich. Während der SK Team Viking, der Limhamns SK und Kungstornet mit je 11 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim SK Rockaden Stockholm die meisten Spieler mindestens eine Partie, nämlich 16. Insgesamt kamen 125 Spieler zum Einsatz, von denen 29 alle Wettkämpfe bestritten. Punktbester Spieler war Jonathan Westerberg (Team Viking) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Evgeny Agrest. 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichte Daniel Semcesen (Lunds ASK). Mit Aryan Tari (Lunds ASK), Reynir Helgasson (Limhamns SK), Inna Agrest, Eric Vaarala (beide Team Viking), Viktorija Čmilytė-Nielsen (SK Rockaden Stockholm) und Nina Blazekovic (Örgryte SK) erreichten sechs Spieler 100 %, dabei spielte Tari 5 Partien, Helgasson 3, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2014 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2014; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, GER = Deutschland, IND = Indien, IRQ = Irak, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SK Team Viking

Lunds ASK

SK Rockaden Stockholm

Limhamns SK

Eksjö SK

Farsta SK

Västerås Schackklubb

Kungstornet

Solna Schacksällskap

Örgryte SK

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Schach 2015